Kohlhepp ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Kohlhepp (* 1962), deutscher Kabarettist, Mundartdichter und Schauspieler
 Gerd Kohlhepp (* 1940), deutscher Wirtschaftsgeograph und Brasilienforscher
 Philipp Michael Kohlhepp (1807–1863), deutscher Drucker, Bahnbeamter und Politiker, MdL Bayern
 Rudolf Kohlhepp (1887–1947), deutscher Landrat
 Sebastian Kohlhepp (* 1981), deutscher Sänger (Tenor)
 Todd Kohlhepp (auch Todd Sampsell; * 1951), US-amerikanischer Immobilienmakler und Serienmörder 
 Wolfgang Kohlhepp (* 1967), deutscher Koch und Unternehmer

Siehe auch:
 Kohlhepp-Schanze, Skisprungschanze in Baden-Württemberg